Џорџ Маршал може значити:
 Џорџ Маршал (генерал), амерички генерал и државни секретар
 Џорџ Маршал (атлетичар), британски тркач
 Џорџ Маршал (политичар), амерички политички активиста
 Џорџ Маршал (редитељ), амерички филмски редитељ и глумац
 Џорџ Маршал (бизнисмен), амерички бизнисмен
 Џорџ Маршал (официр), амерички официр и природњак
 Џорџ Маршал (установа), Европски центар за студије сигурности